Kuuttokari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kuuttokari (ö i Finland, Satakunta), Björneborg,  (13 ha)
2. Kuuttokari (ö, lat 60,33, long 21,86), Egentliga Finland, Åbo, 
3. Kuuttokari (ö, lat 60,51, long 21,71), Egentliga Finland, Åbo,  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar